Brygady artylerii noszące numer „1”:

Polskie:
 1 Brygada Artylerii Pieszej
 1 Brygada Artylerii (WP na Wschodzie)
 1 Brygada Artylerii Wielkopolskiej (1919) → 14 Brygada Artylerii Wielkopolskiej (1919–1921)
 1 Brygada Artylerii (1919–1921)
 1 Brygada Artylerii Armat (1943–1989) → 1 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych i Artylerii
 1 Mazurska Brygada Artylerii (1993–2010) → 11 Mazurski Pułk Artylerii

Austro-węgierskie:
 1 Brygada Artylerii (1885–1908) → 1 Brygada Artylerii Polowej (1908–1918)
 1 Brygada Artylerii Górskiej (1908–1914)
 1 Brygada Artylerii Fortecznej (1908–1918) → 1 Brygada Artylerii Ciężkiej (1918)